Team DSM (codul UCI: DSM) este o echipă profesionistă neerlandeză de ciclism de nivel UCI WorldTeam. Echipa este condusă de Iwan Spekenbrink.

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

Ciclism
Echipe de ciclism
Fondări în 2005